

Geografia
 Hals – comune danese della contea dello Jutland settentrionale
 Hals – nome tedesco di Halže, città della Repubblica Ceca

Persone
 Dirck Hals – pittore olandese
 Frans Hals – pittore olandese, fratello di Dirck

Altro
 Cratere Hals – cratere sulla superficie di Mercurio

Altri progetti